Wilcox kan som auktorsförkortning betyda:

 Balafama Helen Wilcox
 Thomas P. Wilcox
 Edwin Forrest Mead Wilcox

Robotskapade auktorsförkortningar